Енді Бетгейт (,  28 серпня 1932, Вінніпег —  26 лютого 2016 Брамптон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1978 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1948 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 24 роки, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс», «Ванкувер Блейзерс», «Ванкувер Канакс» (ЗХЛ), «Клівленд Баронс», «Піттсбург Горнетс» та «Амбрі-Піотта».

Загалом провів 1123 матчі в НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Тренував один сезон клуб ВХА «Ванкувер Блейзерс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1964. 
 Пам'ятний трофей Гарта — 1959.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1959, 1962.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1958, 1963.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Члени зали слави хокею